1. tisočletje pr. n. št. obsega leta od 1 pr. n. št. do vključno 1000 pr. n. št.

Stoletja in desetletja